Rusov je název více míst:

 Rusov – zaniklý hrad a vesnice v západních Čechách
 Rusov (Volyňská oblast) – též Rusiv, vesnice na Ukrajině ve Volyňské oblasti
 Rusov (Ivanofrankivská oblast) – též Rusiv, vesnice na Ukrajině v Ivanofrankivské oblasti